Szwajcaria:
 Wolberg – szwajcarska nazwa gminy Waldenburg w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg

Osoby:
 Adolf Wolberg – żydowski lekarz
 Aniela Wolberg – polska działaczka anarchistyczna
 Etla Wolberg – ocalona z Holocaustu
 Pavel Wolberg – izraelski fotograf

Zobacz też:
 Wolbergs